Malcolm George Mackay (1972-), footballeur international écossais.
 Malcolm Mackay (1981-), écrivain écossais, auteur de polars.